Sparks (band), een Amerikaanse muziekgroep
 Los Angeles Sparks, een Amerikaanse damesbasketballploeg
 Sparks Haarlem, een Nederlandse honkbal en softbalvereniging
 Sparks (Nevada), een stad in de Amerikaanse staat Nevada
 Sparks (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Sparks (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Sparks (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Sparks (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Sparks (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Sparks (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1996 t/m 1998
 Sparks (film), een Amerikaanse film uit 2013